Тамбурин:
 Одно из названий бубна.
 Тамбурин — старинный музыкальный барабан цилиндрической формы, а также танец в двудольном размере и музыка к нему.
 «Тамбурин» — кафе-ресторан в Париже.
 «Тамбурин» — советская и российская рок-группа.